

Histoire 

Salmanazar (Shalmaneser) est le nom donné, dans la Bible, au roi assyrien qui fut le cinquième à porter ce nom. C'est l'hébraïsation du nom assyrien Šulmānu-ašarēd. Par extension, les historiens ont nommé ainsi les quatre rois précédents qui avaient porté ce même nom :

 Salmanazar  (-1275-1245)
 Salmanazar II (-1032-1020)
 Salmanazar III (-859-824)
 Salmanazar IV (-783-773)
 Salmanazar V (-727-722)

Œnologie 

Le salmanazar est une bouteille en verre, faite pour contenir l'équivalent de 12 bouteilles de 75 cl, soit près de 9 litres (cf. Wiktionnaires).

en:Wine bottle#Sizes